I den judiska traditionen så är en Levit (hebreiskt namn:לֵוִי, Lēwî, betydelse: förening, anslutning) en medlem av den hebreiska stammen Levi. Leviterna var de enda av de israelitiska stammarna som fick städer men inget landområde när Joshua ledde israeliterna in i Kanaans land. Stammen Levi fick vissa speciella uppdrag att utföra en del religiösa tjänster och hade även en del andra åtaganden.

I Bibeln
Stammen är namngiven efter Levi, en av de tolv sönerna till Jakob (även kallad Israel). Levi hade tre söner: Gershon, Kehat, och Merari (). 

Kehats son Amram var far till Mirjam, Aron och Mose. Ättlingarna till Aron: Kohanim ("Präster"), hade den speciella rollen som präster i Tabernaklet i vildmarken och även i Jerusalems tempel. De återstående leviterna (Levi'yim på Hebreiska), delades in i tre grupper (ättlingarna till Gershon, eller Gershoniter, ättlingarna till Kehat, eller Kehatiter och ättlingarna till Merari, eller Merariter) som fyllde olika roller i Tabernaklets och senare i Templets religiösa ritualer.

Efternamn
En del leviter har antagit ett besläktat efternamn för att utmärka sin status. På grund av skilda geografiska platser så har namnen flera varianter:

 Levi, Lévy - Hebreiska för "Levit", lika vanligt i ashkenazisk och sefardiska grupper.
 HaLevi, Halevi och Halevy är hebreiska och betyder alla "Levin" eller "Leviten."
 Levin - en rysk variation, även Levine eller Lavine (uttalat \le-°vi-n\  och rimmar på "ravin" eller i en del fall, amerikaniserat som \lö-°vajn\ och rimmar på engelska "divine") och Lewin en polsk variation. Ibland kompletterat med det tyska 'thal' (dal) till Levinthal eller Leventhal och -sohn och -son till Levinson eller Levinsohn som ett patronym, och med slaviskt -ski och -sky suffix Levinski, Levinsky, Lewinski och Lewinsky ('e'et ofta ersatt med 'a' i tyska områden).
 Lewicki polska "av Leviterna", även Lewicka, Lewycka, Lewycki, Lewycky, Lewicky, Levicki, Levicky (kan även komma från ortnamn i Polen).
 Lewita poliska "Levite" eller Levita latiniserat, med slaviskt suffix -an/in Lewitan, Levitan, Levitin, Lewitin, och med extra suffix -ski/sky Levitanski, Lewitanski, Levitansky, även Lewitas, Levitas, vitryskt.
 Varianter från jiddischka "Leyvik", en smeknamnsform av Leyvi: Levitch ukrainsk variant,  även Levicz, Levis, Levitz, Lewicz, Lewitz, Lewis, och med -ski och -sky suffix Leviczky, Levitski, Levitsky, Lewitski och Lewitsky ('e' och 's' ofta ersatta med 'a' och 'z' i tyska områden). 
 Loewy, Löwi, Löwy, och Loewe tyska eller schweiziska variationer (även om det vanliga ursprunget för dessa namn är Loewe, det tyska ordet för "lejon").
 Leevi - en finsk variation.
 Lewisohn och Lewysohn är tyska patronymikon, betyder "son till Levi".

Att ha efternamnet Levi eller någon variant på det betyder inte att man är levit och många leviter har inte sådana namn. Levitisk status går genom familjerna från förälder till barn. I traditionell judaism så är stamstatus bestämd genom den biologiska faderns ursprung.

Se även
Levi
Kohanim

Källor

Referenser
 MLK--A Mystery Belonging to the King vol. 1 av Grena, G.M., 2004, 
Zarlengo, Michael. Tabernacle Gifts. Dallas, Texas: Michael Zarlengo Publishing, 2005.

Judendom